Le film Les Goonies a donné lieu à plusieurs adaptations en jeu vidéo :
 The Goonies de Datasoft en 1985 ;
 The Goonies de Konami en 1986 ;
 The Goonies , sa suite, de Konami en 1987.